Derossi ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Derossi (1844–1910), deutscher Politiker (SPD)
 Josef Derossi (1768–1841), österreichischer Schauspieler und Theaterbetreiber

Siehe auch:
 De Rossi